Mirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibimirim (ort), Pernambuco, 
 Rio Itajaí Mirim, vattendrag, Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar